miejscowości w Polsce: 
 Spalona – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka 
 Spalona – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Kunice
 inne:
 Spalona – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Spalona – część wsi Brenna